Getapulien används − alluderande på regionen Apulien i södra Italien − som namn för en mager trakt, dels på områden i Småland, dels ett område i Västmanland. Getapulien kan avse:
  Getapulien, Småland, öknamn på karga områden i Småland
 Getapulien (naturreservat), naturreservat i Lindesbergs kommun i Örebro län

Noter

Geografiska ök- och smeknamn